Beaver Island o Isla San Rafael – isola delle Isole Falkland
 Beaver Island – isola del Lago Michigan
 Beaver Island – isola del Lago Superiore